Nippobodidae är en familj av kvalster. Nippobodidae ingår i överfamiljen Carabodoidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Nippobodidae 12 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Nippobodidae